Jierijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jierijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (12,7 ha)
Jierijärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (12,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn